Montclar kan syfta på:
 Montclar, Alpes-de-Haute-Provence
 Montclar, Aude
 Montclar, Aveyron
Montclar (kommun) – en kommun i provinsen Barcelona